Bosznia-Hercegovina
Markovići falu Goražde községben, a Boszniai Drina-menti kantonban
Markovići falu Kiseljak községben, a Közép-Boszniai kantonban
Markovići falu Šekovići községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Markovići falu Vižinada községben, Isztria megyében

 Montenegró
Markovići falu Budva községben